Са́нта-Эула́лия-де-Га́льего (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 29,6 км². Население — 125 человек (на 2010 год). Расстояние — 108 км до административного центра провинции.

Покровительницей города считается святая Евлалия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población
 

Муниципалитеты Сарагосы